Campos est un mot espagnol et portugais qui signifie « champs ». C’est également un nom propre hispanique et portugais qui peut faire référence à :

Toponyme

Campos Belos, municipalité de l'État de Goiás
 Campos Verdes, municipalité de l'État de Goiás
 Campos Altos, municipalité de l'État du Minas Gerais
 Campos Gerais, municipalité de l'État du Minas Gerais
 Campos de Júlio, municipalité de l'État du Mato Grosso
 Campos dos Goytacazes, municipalité de l'État de Rio de Janeiro
 Campos Borges, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Campos Novos, municipalité de l'État de Santa Catarina
 Campos do Jordão, municipalité de l'São Paulo
 Campos Novos Paulista, municipalité de l'État de São Paulo
 Campos Lindos, municipalité de l'État du Tocantins
 Mário Campos, municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais
 
 , région "phyto-géographique" du Paraná

Campos, municipalité située sur l'île de Majorque, dans la province et communauté autonome des îles Baléares
 Campos (Cuevas del Almanzora) est une station archéologique chalcolithique de la province d'Almeria.
 Campos de Arenoso, ancienne commune de la province de Castellón et de la région du Alto Mijares.

Campos, paroisse civile de la municipalité de Póvoa de Lanhoso, située dans le district de Braga ;
 , paroisse civile de la municipalité de Vieira do Minho, située dans le district de Braga ;
 , paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Cerveira, située dans le district de Viana do Castelo.

Patronyme 

 Adrián Campos (1960-2021), pilote automobile espagnol ;
 Bruno Campos (1973-), acteur brésilien ;
 Carlos Campos (1937-2020), joueur de football chilien ;
 Élisabeth Campos (1960-), criminologue française résidant au Québec ;
 Francisco Campos (1891-1968), juriste et politicien brésilien ;
 Francisco Campos (1997-), coureur cycliste portugais ;
 Gaspar Campos (2000-), footballeur espagnol ;
 Izabela Campos (1981-), athlète handisport brésilienne ;
 Jaime Campos (1953-), homme politique chilien ;
 Jorge de Amorim Campos (1964-), footballeur brésilien ;
 Jorge Campos (1966-), footballeur mexicain ;
 Jorge Campos (1970-), footballeur paraguayen ;
  (1989-), footballeur international équatorien ;
 Leonel Campos (1987-), joueur vénézuélien de baseball ;
 María Teresa Campos (1941-), présentatrice de télévision espagnole ;
 Mário Campos (1947-), footballeur portugais ;
 Mark Campos (1962-2018), auteur de bande dessinée américain ;
 Natalia Campos (1992-), footballeuse chilienne ;
 Omar Campos (2002-), footballeur mexicain ;
 Paco Campos (1916-1995), footballeur et entraîneur espagnol ;
 Patrícia Campos Mello (1975-), journaliste brésilienne ;
 Paz Campos Trigo (1976-), actrice espagnole ;
 Pedro Ivo Campos (1930-1990), homme politique brésilien ;
 Purita Campos (1937-2019), peintre espagnole ;
 Carlos César Sampaio Campos (1968-), footballeur brésilien ;
 Ramón Campos (1925-2017), joueur philippin de basket-ball ;
 Roniel Campos (1993-), coureur cycliste vénézuélien ;
 Susana Campos (1934-2004), actrice argentine ;
 Vanesa Campos (1982-2018), femme trans péruvienne assassinée au bois de Boulogne ;
 Vítor Campos (1944-2019), footballeur portugais ;
 Xisco Campos (1982-), footballeur espagnol.

Voir aussi 
 Campos Racing
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique
Patronyme portugais
Patronyme brésilien